Грант Лонг (,  1966) — американський баскетболіст, форвард.
 Лонг (письменник) — давньогрецький письменник.
 Ерл Лонг () (1895—1960) — американський політик, трикратний губернатор штату Луїзіана.
 Максвелл Ворберн Лонг (), 16 жовтня 1878 — 4 березня 1959) — американський легкоатлет, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1900.
 Рассел Лонг (); (3 листопада 1918 — †9 травня 2003) американський політичний діяч, сенатор США від штату Луїзіана.
 Річард Лонг () р.1945 — британський художник, авангардист, займається концептуальным мистецтвом, ленд-артом.
 Роуз Макконнел Лонг (; — 8 квітня, 1892 р. — †27 травня, 1970 р.) сенатор США. Перша жінка сенатор від штату Луїзіана.
 Г'юї Лонг () (1893—1935) — американський політичний діяч.
 Шейн Лонг (, 22 січня 1987) — ірландський футболіст, нападник.
 Квінт Сульпіцій Лонг, Квінт Сульпі́цій Лонг (лат. Quintus Sulpicius Longus; V—IV століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.

 Шеллі Чі Лонг (англ. Shelley Lee Long; нар. 1949) — американська актриса

Див. також 
 Лонг дрінк
 Лонг-Айленд (значения)
 Лонг-Біч (трасса)
 Лонг-Біч — місто у Каліфорнії, США
 Лонг-Рейндж — гори на західному узбережжі острова Ньюфаундленд.

Англійські прізвища